Hudson's Bay (film)
 de voormalige Engelse naam van de Hudsonbaai (tegenwoordig Hudson Bay)
 Hudson's Bay Company, een Canadees bedrijf